Zbigniew Batko (1940–2007) – polski tłumacz
 Marian Batko (1901–1941) – więzień Auschwitz-Birkenau, nauczyciel
 Andrzej Batko (1933–1997) – botanik, mikolog, zoolog, algolog i filozof.